Románia
 Kőlózna, település Szilágy megyében
 Nagylózna, település Szilágy megyében
 Lóznavölgy, település Szilágy megyében